Armatura – equipaggiamento protettivo del corpo
 Armatura – in musica, l'insieme della alterazioni in chiave
 Armatura – modo di montaggio di un telaio
 Armatura – struttura metallica di rinforzo del cemento armato o di altri materiali compositi
 Armatura – componente principale assieme al circuito di campo di un motore o un generatore
 Armatura – struttura provvisoria di sostegno delle pareti di uno scavo a cielo aperto
 Armatura – struttura attorno alla quale l'opera scultorea viene realizzata
 Armatura – scheletro utilizzato nell'animazione digitale